Chamane peut désigner
Un chaman  (ou shaman) 
Chamane, un film de Bartabas sorti en 1996

Sont aussi appelées chamane ou drogue du chaman des produits psychoactifs :
 L'ayahuasca, breuvage à base de lianes Banisteriopsis caapi et Psychotria viridis utilisé par les chamanes d'Amérique du Sud
 Le  ou Spice, cannabinoïde de synthèse apparu aux États-Unis dans les années 2000

Voir aussi 
 Le Soldat chamane